Merkley ist der Familienname folgender Personen:

 Jeff Merkley (* 1956), US-amerikanischer Politiker
 Nick Merkley (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler
 Ryan Merkley (* 2000), kanadischer Eishockeyspieler